Andrzej Czarnecki (ur. 1566) – polski szlachcic, kawalkator
 Andrzej Czarnecki (zm. 1649) – polski szlachcic, burgrabia krakowski
 Andrzej Czarnecki (ur. 1952) – polski reżyser
 Andrzej Czarnecki – polski lekarz-patolog, dr hab.
 Andrzej Prus-Czarnecki – polski fizyk, prof. dr hab.